Ол-чики () — блок стандарта Юникод, содержащий символы письма ол-чики, использовавшегося для записи языка сантали в начале XX века.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Ол-чикиОфициальная таблица символов Консорциума Юникода 
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1C5x
| title="U+1C50: OL CHIKI DIGIT ZERO" | ᱐
| title="U+1C51: OL CHIKI DIGIT ONE" | ᱑
| title="U+1C52: OL CHIKI DIGIT TWO" | ᱒
| title="U+1C53: OL CHIKI DIGIT THREE" | ᱓
| title="U+1C54: OL CHIKI DIGIT FOUR" | ᱔
| title="U+1C55: OL CHIKI DIGIT FIVE" | ᱕
| title="U+1C56: OL CHIKI DIGIT SIX" | ᱖
| title="U+1C57: OL CHIKI DIGIT SEVEN" | ᱗
| title="U+1C58: OL CHIKI DIGIT EIGHT" | ᱘
| title="U+1C59: OL CHIKI DIGIT NINE" | ᱙
| title="U+1C5A: OL CHIKI LETTER LA" | ᱚ
| title="U+1C5B: OL CHIKI LETTER AT" | ᱛ
| title="U+1C5C: OL CHIKI LETTER AG" | ᱜ
| title="U+1C5D: OL CHIKI LETTER ANG" | ᱝ
| title="U+1C5E: OL CHIKI LETTER AL" | ᱞ
| title="U+1C5F: OL CHIKI LETTER LAA" | ᱟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1C6x
| title="U+1C60: OL CHIKI LETTER AAK" | ᱠ
| title="U+1C61: OL CHIKI LETTER AAJ" | ᱡ
| title="U+1C62: OL CHIKI LETTER AAM" | ᱢ
| title="U+1C63: OL CHIKI LETTER AAW" | ᱣ
| title="U+1C64: OL CHIKI LETTER LI" | ᱤ
| title="U+1C65: OL CHIKI LETTER IS" | ᱥ
| title="U+1C66: OL CHIKI LETTER IH" | ᱦ
| title="U+1C67: OL CHIKI LETTER INY" | ᱧ
| title="U+1C68: OL CHIKI LETTER IR" | ᱨ
| title="U+1C69: OL CHIKI LETTER LU" | ᱩ
| title="U+1C6A: OL CHIKI LETTER UC" | ᱪ
| title="U+1C6B: OL CHIKI LETTER UD" | ᱫ
| title="U+1C6C: OL CHIKI LETTER UNN" | ᱬ
| title="U+1C6D: OL CHIKI LETTER UY" | ᱭ
| title="U+1C6E: OL CHIKI LETTER LE" | ᱮ
| title="U+1C6F: OL CHIKI LETTER EP" | ᱯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1C7x
| title="U+1C70: OL CHIKI LETTER EDD" | ᱰ
| title="U+1C71: OL CHIKI LETTER EN" | ᱱ
| title="U+1C72: OL CHIKI LETTER ERR" | ᱲ
| title="U+1C73: OL CHIKI LETTER LO" | ᱳ
| title="U+1C74: OL CHIKI LETTER OTT" | ᱴ
| title="U+1C75: OL CHIKI LETTER OB" | ᱵ
| title="U+1C76: OL CHIKI LETTER OV" | ᱶ
| title="U+1C77: OL CHIKI LETTER OH" | ᱷ
| title="U+1C78: OL CHIKI MU TTUDDAG" | ᱸ
| title="U+1C79: OL CHIKI GAAHLAA TTUDDAAG" | ᱹ
| title="U+1C7A: OL CHIKI MU-GAAHLAA TTUDDAAG" | ᱺ
| title="U+1C7B: OL CHIKI RELAA" | ᱻ
| title="U+1C7C: OL CHIKI PHAARKAA" | ᱼ
| title="U+1C7D: OL CHIKI AHAD" | ᱽ
| title="U+1C7E: OL CHIKI PUNCTUATION MUCAAD" | ᱾
| title="U+1C7F: OL CHIKI PUNCTUATION DOUBLE MUCAAD" | ᱿
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию .
|}

История 
В таблице указаны документы, отражающие процесс формирования блока.

См. также 
 Набор символов

Примечания